Минусинский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.

Минусинский округ в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 о создании Сибирского края был образован 9 декабря 1925 года из Минусинского уезда Енисейской губернии. Центром округа был назначен город Минусинск. Округ был разделён на 8 районов:

 Абаканский район. Центр — село Абаканское
 Бейский район. Центр — село Бейское
 Ермаковский район (Ленинский). Центр — село Ермаковское
 Идринский район. Центр — село Идринское
 Каратузский район. Центр — село Каратуз
 Курагинский район. Центр — село Курагино
 Минусинский район. Центр — город Минусинск
 Усинский район. Центр — село Верхне-Усинское

30 июля 1930 Минусинский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Население округа в 1926 году составляло 317,5 тыс. человек. Из них русские — 78,8 %; украинцы — 8,6 %; мордва — 3,7 %; белорусы — 3,2 %.

Литература 
 

Округа РСФСР